
Termin -{R26}- ima više značenja.

 R-oznake, R26: Veoma toksično kada se udiše
 Renault 26, familija automobila